Ма́лая Арнау́тская у́лица — улица в Приморском районе Одессы. Проходит от улицы Леонтовича (Белинского) до Старопортофранковской улицы.

История 
С 1899 по 1914 год улица носила название Суворовская, с 1924 по 1945 год — имя видного советского дипломата Вацлава Вацлавовича Воровского (1871—1923). В 1946 году улица получила название в честь советского маршала Родиона Малиновского (1898—1967), а в 1960 вновь была переименована в улицу Воровского.

В 1994 году улица получила нынешнее (первоначальное) название.

Топоним 
Арнауты — название албанцев турками. Ранее здесь находилось поселение православных албанцев, бежавших от исламизации. По преданию, на Большой Арнаутской якобы селились высокие албанцы, а на Малой — низкие.

Улица в произведениях искусства 
 Как говорил об улице Остап Бендер: «Вся контрабанда делается в Одессе на Малой Арнаутской улице».

Здания на улице 

 № 9 — Здесь жил писатель и издатель Иегошуа Равницкий, впервые издавший произведения Х. Бялика. Впоследствии здесь жил и сам Х. Бялик;
 № 15 — Здание построено в 1876 году. Примечательно, что оно упоминается в повести Валентина Катаева «Белеет парус одинокий»: «Переждёте в своей халабуде до вечера, а как только смеркнет, тихонько идите прямо по такому адресу… я тебе сейчас скажу, а ты хорошенько запоминай: Малая Арнаутская, номер пятнадцать»;
 № 23 — Одесское общество инвалидов;
 № 33 — здесь родился В. Жаботинский;
 № 35 — Здание построено как Еврейская дешёвая кухня для бедных. Впоследствии здесь была Одесская иешива «Одесское высшее по еврейской науке учебное заведение „Ешибот“». Ныне в здании расположен детский сад;
 № 40 — Здесь был кинотеатр «Шантеклер», в здании жил Осип (Остап) Шор (прообраз Остапа Бендера);
 № 41 — Еврейское учебное заведение. Сейчас используется в иных целях;
 № 45 — Доходный дом Булгака. Здесь жил раввин синагоги «Малбиш арумим» Зусь Аарон-Нахманов Фридман (1870—1936), праправнук Дов Бера;
 № 46 — Дом С. Юшкевич. Здание построено в 1883 году (инженер Д. А. Корницкий), памятник архитектуры. Ныне в здании Ассоциация евреев бывших узников гетто и нацистских концлагерей;
 № 46а — Здание построено для синагоги. После закрытия в 1930-е годы здесь была школа ДОСААФ;
 № 48 — Дом Янкеля Ицковича Гасска. Ныне административное здание;
 № 49 — Дом И. Рокко. Здание построено в 1848 году (архитектор Ф. К. Боффо);
 № 54 — Гостиница «Чёрное море»;
 № 58 — Дом В. Макри;
 № 60 — Доходный дом Д. Котляревского. Здание построено в 1900 году (архитектор В. И. Шмидт);
 № 65 — Центральный универмаг;
 № 69 — Дом Дунаевских. Здание построено в 1852 году (инженер Д. И. Круг);
 № 75 — Дом Герша Ландесмана. Здание построено в 1901 году;
 № 87 — родился Игорь Шаферан;
 № 111 — Музей Холокоста памяти жертв фашизма.

Ссылки 
 Улица Малая Арнаутская
 Малая Арнаутская улица. От улицы Гимназической до улицы Пушкинской

Примечания 

Арнаутская улица